Santandreani – abitanti di Sant'Andrea del Garigliano
Santandreani – abitanti di Sant'Andrea di Conza